Gottfried der Bärtige steht für folgende Personen:

* Gottfried (III.) der Bärtige (1040–1097), Graf von Anjou und Tours, siehe Gottfried III. (Anjou)
 Gottfried (III.) der Bärtige († 1069), Herzog von Oberlothringen, Niederlothringen sowie Markgraf von Tuszien, siehe Gottfried III. (Niederlothringen)
 Gottfried (VI.) der Bärtige (um 1063–1139), Graf von Löwen und Brüssel, Herzog von Niederlothringen, siehe Gottfried VI. (Niederlothringen)